Стшелин:

 Стшелин — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Стшелинский повят. 
 Стшелин — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Стшелинский повят, Нижнесилезское воеводство.